Twierdzenie o trójliściu – twierdzenie geometrii euklidesowej, dotyczące własności trójkątów różnicowych. Czasami
błędnie nazywane twierdzeniem Kleinera.

Twierdzenie 

Niech ABC będzie dowolnym trójkątem.Jeśli I jest środkiem okręgu wpisanego w ABC, D jest punktem przecięcia dwusiecznej kąta  z okręgiem opisanym na ABC, to zachodzi równość:

Dowód 
Z twierdzenia o kątach wpisanych opartych na tym samym łuku wynika:
 

Ale BI jest dwusieczną  więc  a stąd trójkąt ACD jest równoramienny, tzn.
 

Przechodząc do kąta przyległego i korzystając z sumy kątów w trójkącie ABI, dostaniemy
 

Ponieważ AI jest dwusieczną  więc  z kolei Stąd
 

Powyższa równość oznacza, że trójkąt ADI jest równoramienny i

Zobacz też 
 kąt wpisany
 twierdzenie o dwusiecznej

Przypisy 

Twierdzenia o okręgach i trójkątach